George Grey kan syfta på bland andra:

 George Grey, 2:e earl av Kent (1454-1505), engelsk krigare
 Sir George Grey, 1:e baronet (1767–1828), brittisk sjöofficer
 Sir George Grey, 2:e baronet (1799–1882), brittisk politiker
 George Grey, 5:e earl av Stamford (1737–1818), brittisk peer
 George Grey, 6:e earl av Stamford (1765–1845), brittisk peer and politician
 George Grey, 7:e earl av Stamford (1827–1883), brittisk peer
 George Grey, 8:e baron Grey av Groby (1802–1835), brittisk peer
 George Grey (1812–1898), brittisk politiker
 George Grey (född 1979), kanadensisk skidåkare

Se även 
 George Gray